Mahamat ist der Familienname folgender Personen:

 Alhadi Mahamat (* 1986), tschadischer Fußballschiedsrichter
 Ali Hissein Mahamat (* 2000), tschadischer Leichtathlet
 Azrack Mahamat (* 1988), tschadischer Fußballspieler
 Bachir Mahamat (* 1996), tschadischer Leichtathlet
 Brahim Mahamat (* 1995), tschadischer Fußballspieler
 Djamal Mahamat Bindi (* 1983), libyscher Fußballspieler
 François Mahamat Ahmat (* 1986), tschadischer Fußballschiedsrichter
 Nouh Doungous Mahamat (* 1982), tschadischer Fußballspieler